Miejscowości w USA:
 Au Sable – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 Au Sable – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton

Gminy w USA:
 Au Sable (ang. Au Sable Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 Au Sable (ang. Au Sable Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon
 Au Sable (ang. Au Sable Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton